Osoby o tym nazwisku:
 Ödön Téry – węgierski lekarz, taternik, działacz turystyczny
 Ödön Téry – węgierski gimnastyk, olimpijczyk